Il singolare del torneo di tennis Freddie Krivine Women's Tournament 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Dinah Pfizenmaier che ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 7–6(7–5), 4–6, 6–1.

Teste di serie

  Dia Evtimova (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Julia Glushko (semifinali)
  Çağla Büyükakçay (finale)

 Cristina Dinu (primo turno)
 Zuzana Luknárová (ritiro)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Tereza Mrdeža (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Freddie Krivine Women's Tournament 2011